Ernst Rommel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rommel (Redakteur) (1819–1892), deutscher Bibliothekar, Schriftsteller und Redakteur
 Ernst Rommel (Mediziner) (um 1876–1947), deutscher Mediziner 
 Ernst Rommel (Musiker) (1905–1985), deutscher Musiker und Hochschullehrer